

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 1 августа

Национальные 
 , , ,   — .
  — День азербайджанского алфавита и языка.
  — День вооружённых сил.
  — День независимости.
  — День создания Народно-освободительной армии.
  — День памяти жертв Варшавского восстания.
  — День тыла вооружённых сил Российской Федерации.
  — День конфедерации.
 :
 День памяти жертв Первой мировой войны.
  — День репатриантов.

Профессиональные 
  — День инкассатора.
  — День работника технической поддержки.

Религиозные 
  Православие
 Память преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого (380);
 память преподобного Дия Константинопольского, игумена (ок. 430);
 обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1903);
 Собор Курских святых;
 память благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского (1270);
 память преподобного Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV в.);
 память блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) (1427) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии) (1405), Сербских.

Язычество:
 Лугнасад

Именины 
 Католические: Альфонс, Мария, Пётр, Юстина.
 Православные (дата по новому стилю):
 Мужские:
 Варлам (Варлаам, Варламий) — проповедник Кавказский Варлаам.
 Григорий — проповедник Григорий Новый.
 Дий — преподобный Дий Константинопольский.
 Дмитрий — святитель Димитрий Ростовский.
 Митрофан — святитель Митрофан Воронежский.
 Паисий — преподобный Паисий Печерский.
 Роман — мученик, князь Рязанский Роман Олегович.
 Серафим — преподобный Серафим Саровский (обретение мощей).
 Стефан (Степан) — блаженный Стефан Лазаревич, король Сербии.
 Тихон — святитель Тихон Задонский.
 Женские:
 Евгения — Святая Милица (в крещении Евфросиния, в иночестве Евгения, в схиме Евфросиния), княгиня Сербская
 Евфросиния — см. выше
 Милица — см. выше
 Макрина — преподобная Макрина Каппадокийская

События 
См. также: :Категория:События 1 августа

До XX века 
 30 до н.э. — Октавиан входит в Александрию, Египет, подчиняя его Римской республике.
 477 — после убийства Лю Юя 9-м (и последним) императором Южной Сун стал его младший брат Лю Чжунь.
 527 — Юстиниан I стал императором Византии.
 1291 — швейцарские кантоны Швиц, Ури, Унтервальден заключили «вечный союз», заложивший основы Швейцарской конфедерации.
 1461 — коронация Эдуарда IV, короля Англии.
 1498 — Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.
 1514 — великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.
 1619 — первые африканские рабы доставлены в Джеймстаун, Вирджиния.
 1770 — в сражении при Кагуле русская армия под руководством П. А. Румянцева разгромила турецкую армию Халиль-паши.
 1774 — английским учёным Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.
 1780 — Швеция объявила о своём постоянном нейтралитете.
 1789 — русско-австрийский отряд под командованием А. В. Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.
 1798 — Абукирское сражение: Английский флот адмирала Нельсона одержал победу над французским флотом.
 1808 — Наполеоновский генерал Иоахим Мюрат провозглашён неаполитанским королём.
 1812 — сражение под Клястицами.
 1860 — основан Императорский речной яхт-клуб.
 1876 — Колорадо стал 38-м штатом США.
 1900 — основан футбольный клуб «Боруссия» Мёнхенгладбах — пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА 1975 и 1979 гг.

XX век 
  — Первая мировая война: Германская империя объявила войну Российской империи.
  — в Венгрии свергнута провозглашённая в марте советская республика.
  — введена первая постоянная Конституция Литовской Республики.
  — учреждён общесоюзный орден Красного Знамени.
 
 Наньчанское восстание, начало Гражданской войны в Китае. 1 августа отмечается как День рождения НОАК.
 постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Ленинградская область.
  — открытие летних Олимпийских игр в Берлине.
 
 Учреждена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
 Открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (с 1959 г. — Выставка достижений народного хозяйства, в 1992—2014 — Всероссийский выставочный центр).
  — нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, выступая на сессии Верховного Совета СССР, сказал, что «трудящиеся Латвии, Литвы и Эстонии с радостью восприняли известие о вхождении этих республик в состав Советского Союза».
 
 Япония предоставила независимость Бирме.
 Вторая мировая война: операция «Приливная волна», американцы за один день потеряли более 50 бомбардировщиков B-24.
 в Ок-Ридже (штат Теннесси) начал работу завод по обогащению урана.
 
 Анна Франк сделала последнюю запись в своём дневнике.
 Вторая мировая война: начало Варшавского восстания.
 
 в Москве казнены Андрей Власов, Иван Благовещенский, Василий Малышкин, Фёдор Трухин и ещё 8 человек, признанных виновными в результате судебного процесса над «власовцами». Решение о смертном приговоре было принято ещё до начала процесса на заседании Политбюро ЦК ВКП(б).
 введена венгерская денежная единица форинт.
 1954 — вступило в силу прекращение огня во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Окончание колониальной войны Франции в Индокитае.
 1957 — введён израильский фунт.
 1960 — провозглашена независимость Дагомеи (ныне Бенин).
 1964
 Бельгийское Конго переименовано в Демократическую Республику Конго.
 каждые полчаса начали звучать позывные радиостанции «Маяк».
 1965 — первое исполнение песни Пола Маккартни Yesterday.
  — 25-летний Чарльз Уитмен в Остине (штат Техас) убил 16 человек, прежде чем был застрелен полицией.
  — коронация султана Брунея Хассанала Болкиаха.
  — в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден» прошёл «Концерт для Бангладеш», организованный Джорджем Харрисоном.
 1975 — в Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе руководителями 33 европейских государств, США и Канады подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
 1976
 Республика Тринидад и Тобаго провозгласила независимость.
 чемпион мира 1975 года в классе «Формула-1» Ники Лауда попал в тяжёлую аварию на Гран-при Германии на Нюрбургринге, в результате которой сильно обгорел.
  — Вигдис Финнбогадоуттир избрана президентом Исландии.
  — дебют музыкального телеканала MTV. Первым был показан клип на песню Video Killed the Radio Star группы The Buggles. Ровно через шесть лет канал начал работать и в Европе.
  — начало вещания GMS.

XXI век 
  — в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнёрствах.
  — пожар в супермаркете в Асунсьоне (Парагвай), 374 погибших.
  — обрушение моста I-35W через реку Миссисипи в Миннеаполисе (США). 13 человек погибли и более 100 получили ранения.
 
 начала работу высокоскоростная междугородная железная дорога Пекин — Тяньцзинь.
 солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как «Русское затмение».
 трагедия на К2, 11 погибших.
  — обнаружена подводная река в Чёрном море.
  — Битва за Донбасс: начались бои за Бахмут.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 1 августа

До XIX века 
 10 до н. э. — Клавдий (ум. 54), древнеримский император (41—54);
 126 — Публий Гельвий Пертинакс (ум. 193), римский император (в 193 г.);
 1501 —  (ум. 1564), немецкий теолог и гуманист, педагог;
 1545 — Эндрю Мелвилл (ум. 1622), шотландский религиозный реформатор, просветитель;
 1659 — Себастьяно Риччи (ум. 1734), итальянский художник, представитель венецианской школы живописи;
 1714 — Ричард Уилсон (ум. 1782), английский художник-пейзажист;
 1744 — Жан-Батист Ламарк (ум. 1829), французский биолог, естествоиспытатель;
 1779 — Фрэнсис Скотт Ки (ум. 1843), американский юрист, автор национального гимна «The Star-Spangled Banner»;
 1799 — графиня де Сегюр (ум. 1874), французская писательница русского происхождения.

XIX век 
 1801 — Ксенофонт Полевой (ум. 1867), русский писатель, литературный критик, журналист, книгоиздатель.
 1818 — Мария Митчелл (ум. 1889), американская женщина-астроном.
 1819 — Герман Мелвилл (ум. 1891), американский писатель («Моби Дик»).
 1870 — Илья Иванов (ум. 1932), российский биолог-животновод, автор метода искусственного осеменения домашних животных.
 1878 — Георг Гаккеншмидт (ум. 1968), российский борец и цирковой атлет, первый чемпион мира по вольной борьбе.
 1885 — Дьёрдь де Хевеши (ум. 1966), венгерский химик, лауреат Нобелевской премии (1943).
 1897 — Лия Мара (ум. 1960), немецкая актриса немого кино.
 1898 — Степан Каюков (ум. 1960), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

XX век 
 1905 — Ада Войцик (ум. 1982), советская киноактриса.
 1910 — Герда Таро (погибла 1937), немецкий фотограф, первая женщина — военный фотожурналист.
 1912 — Алексей Лебедев (ум. 1941), советский подводник, поэт-маринист.
 1914
 Григол Абашидзе (ум. 1994), советский грузинский поэт, прозаик, соавтор Гимна Грузинской ССР.
 Евдокия Виноградова (ум. 1962), советская ткачиха, одна из зачинательниц движения многостаночниц в текстильной промышленности.
 1915 — Василий Захарченко (ум. 1998), советский писатель, публицист, журналист, бывший главный редактор журнала «Техника — молодёжи».
 1916 — Галина Коновалова (ум. 2014), советская и российская театральная актриса.
 1920 — Аркадий Толбузин (ум. 1972), советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
 1922 — Алексей Глазырин (ум. 1971), советский актёр театра, кино и дубляжа.
 1923
 Картер Браун (ум. 1985), англо-австралийский писатель, автор детективных романов.
 Валентина Леонтьева (ум. 2007), телеведущая и диктор телевидения, народная артистка СССР.
 1924 — Жорж Шарпак (ум. 2010), французский физик, лауреат Нобелевской премии (1992).
 1929
 Лейла Абашидзе (ум. 2018), советская и грузинская киноактриса.
 Хафизулла Амин (убит в 1979), афганский государственный и политический деятель.
 1930 — Пьер Бурдьё (ум. 2002), французский социолог и философ.
 1935 — Виктор Славкин (ум. 2014), российский драматург и сценарист.
 1936 — Ив Сен-Лоран (ум. 2008), французский модельер.
 1937 — Олег Виноградов, артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР.
 1941 — Натали Делон (ум. 2021), французская киноактриса.
 1942
 Джерри Гарсиа (ум. 1995), американский рок-музыкант («Grateful Dead»).
 Джанкарло Джаннини, итальянский актёр.
 1943 — Жан Татлян, советский, французский и российский эстрадный певец.
 1944 — Юрий Романенко, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
 1945 — Дуглас Ошеров, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1996).
 1946 — Боз Баррелл (ум. 2006), английский бас-гитарист и певец (группы «King Crimson», «Bad Company»).
 1947 — Корнилий (Титов), митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви.
 1948
 Дэвид А. Геммел (ум. 2006), английский писатель-фантаст.
 Ивар Калныньш, советский и латвийский актёр театра и кино.
 Людмила Ширина, оперная певица, народная артистка Украины.
 1949 — Курманбек Бакиев, киргизский политик, бывший президент Киргизии (2005—2010).
 1951 — Томми Болин (ум. 1976), американский гитарист, автор песен.
 1956 — Александр Авдеев, советский гребец-байдарочник, 4-кратный чемпион мира.
 1957 — Сергей Дебижев, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 1959 — Джо Эллиотт, английский певец, музыкант и автор песен; наиболее известен как вокалист британской рок-группы «Def Leppard».
 
 Данни Блинд, нидерландский футболист.
 Илья Кутик, русский поэт, эссеист, переводчик.
 1963 — Денис Карасёв, советский и российский актёр театра и кино.
 1965
 Юрий Костин, российский медиаменеджер, пионер отечественного FM-радиовещания, глава «Газпром-Медиа Радио».
 Сэм Мендес, английский режиссёр театра и кино, продюсер, драматург, обладатель премии «Оскар».
  — Жозе Падилья, бразильский кинорежиссёр, сценарист.
  — Дженнифер Гэрис, американская актриса и фотомодель.
 
 Ксения Кутепова, российская актриса театра и кино.
 Полина Кутепова, российская актриса театра и кино, сестра-близнец Ксении.
  — Татьяна Шитова, российская актриса и мастер озвучивания.
 
 Нванкво Кану, нигерийский футболист.
 Хасан Шаш, турецкий футболист и тренер.
  — Бьёрн Ферри, шведский биатлонист, олимпийский чемпион (2010).
  — Джейсон Момоа, американский киноактёр.
 
 Ханс Линдберг, датский гандболист, чемпион мира (2019).
 Салли Прессман, американская актриса.
 
 Линн-Кристин Рьегельхут-Корен, норвежская гандболистка, двукратная олимпийская чемпионка (2008, 2012).
 Бастиан Швайнштайгер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
 
 Елена Веснина, российская теннисистка, олимпийская чемпионка (2016).
 Антон Строльман, шведский хоккеист, чемпион мира (2017).
  — Алакина Манн, английская актриса.
  — Доменико Берарди, итальянский футболист, чемпион Европы (2020).
  — Павел Табаков, российский актёр, сын Олега Табакова.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 1 августа

До XIX века 
 30 до н. э. — Марк Антоний (род. ок. 83 до н. э.), римский военачальник и триумвир.
 477 — Лю Юй (р. 463), 8-й император Южной Сун.
 1098 — епископ Адемар Монтейльский, духовный лидер Первого крестового похода.
 1137 — Людовик VI (род. 1081), король Франции (1108—37).
 1326 — Вартислав IV (р. 1291), князь Вольгастский (1309—1326), Слупско-Славенский (ок. 1313—1326) и Рюгенский (1325—1326).
 1464 — Козимо Медичи Старый (род. 1389), флорентийский политик, государственный деятель, купец и банкир.
 1546 — Пьер Эмиль Лазар Фавр (род. 1506), один из основателей ордена иезуитов.
 1714 — Анна (род. 1665), королева Великобритании (1702—14).

XIX век 
 1812 — погиб Яков Кульнев (р. 1763), русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года.
 1882 — Генри Кендалл (р. 1839), поэт, прозванный «национальным поэтом Австралии».
 1887
 Михаил Катков (р. 1817 или 1818), русский публицист, издатель, литературный критик.
 Джозеф Рейни (р. 1832), первый темнокожий председатель Палаты представителей США.
 1893 — Амфилохий (в миру Павел Иванович Сергиевский-Казанцев; р. 1818), русский археограф и палеограф, епископ Угличский.
 1895 — Генрих Зибель (р. 1817), немецкий историк и политический деятель.

XX век 
 1911 — Конрад Дуден (р. 1829), немецкий филолог, составитель орфографического словаря немецкого языка.
 1913 — Леся Украинка (р. 1871), украинская поэтесса, писательница, переводчица.
 1914 — Александр Пушкин (р. 1833), русский генерал, сын поэта А. С. Пушкина.
 1926 — Ян Каспрович (р. 1860), польский поэт, драматург, литературный критик, переводчик.
 1938 — расстрелян Семён Урицкий (р. 1895), советский военный деятель, начальник разведуправления РККА, комкор.
 1943 — погибла Лидия Литвяк (р. 1921), советский лётчик-истребитель, командир авиационного звена, Герой Советского Союза (посмертно).
 1944 — погиб Жан Прево (р. 1901), французский писатель, публицист, литературовед, участник движения Сопротивления.
 1946 — казнён Андрей Власов (р. 1901), советский военачальник-коллаборационист, командующий Русской освободительной армией (РОА).
 1957 — Павел Челищев (р. 1898), русский художник, эмигрант.
 1966 — Леонид Вивьен (р. 1887), актёр, режиссёр, театральный педагог, народный артист СССР.
 1969 — Борис Гмыря (р. 1903), украинский певец-бас, народный артист СССР.
 1970 — Фрэнсис Фармер (р. 1913), американская актриса и телеведущая.
 1973 — Джан Франческо Малипьеро (р. 1882), итальянский композитор и музыковед.
 1977 — Фрэнсис Пауэрс (р. 1929), американский пилот-разведчик.
 1981 — Тимофей Лебешев (р. 1905), кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1987 — Пола Негри (р. 1897), актриса немого кино польского происхождения.
 1990 — Эдуард Кандель (р. 1923), врач-нейрохирург, лауреат Государственной премии СССР.
 1992
 Маргарита Алигер (р. 1915), советская поэтесса, переводчица, журналистка, военный корреспондент.
 Алексей Рязанов (р. 1920), советский лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
 1995 — Колин Грей (р. 1914), новозеландский лётчик-ас, участник Второй мировой войны.
 1996 — Тадеуш Рейхштейн (р. 1897), швейцарский химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1950).
 1997 — Святослав Рихтер (р. 1915), пианист-виртуоз, народный артист СССР.
 1998 — Владимир Прелог (р. 1906), швейцарский химик-органик хорватского происхождения, нобелевский лауреат (1975).
 2000 — Галина Сергеева (р. 1914), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

XXI век 
 2005 — Фахд ибн Абдель Азиз Аль Сауд (р. 1921), король Саудовской Аравии (1982—2005).
 2009 — Корасон Акино (р. 1933), президент Филиппин (1986—1992).
 2011 — Жанна Прохоренко (р. 1940), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 2015
 Анатолий Кремер (р. 1933), советский и российский композитор и дирижёр.
 Пётр Оссовский (р. 1925), живописец, народный художник СССР, академик РАХ.
 2016 — Анна Бурбон-Пармская (р. 1923), супруга последнего короля Румынии Михая.
 2021 — Абдулькадыр ас-Суфи (Ян Даллас) (р. 1930), основатель движения Мурабитун, автор книг по исламу, суфизму и политике.
 2022 — Мира Кольцова (р. 1938), советская и российская танцовщица, балетмейстер, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Берёзка» (с 1979 года), народная артистка СССР.

Приметы 
 Первый день месяца — Макрида (указательница осени).
 Сухая Макрида — не будет дождей на шесть недель, мокрая — дождь на тот же срок.
 Макрида сряжает осень, а Анна зиму.
 На Мокрину сухо — осень будет сухая, дождь — мокрая.
 «На Макриду дождь — на следующий год будет урожай на рожь».
 Полетел пух с осины — время идти за подосиновиками.

См. также

Примечания